Горњи Драпнићи може да се односи на:

 Горњи Драпнићи (Соколац) - насељено мјесто у општини Соколац, Република Српска;
 Горњи Драпнићи (Олово) - насељено мјесто у општини Олово, Федерација БиХ.